Фольксфлюгцуг ( — народный самолёт) может означать:
 Название немецкой программы выпуска самолётов упрощённых конструкций Volksflugzeug, а также любую из моделей самолётов, созданных в соответствии с этой программой, включая:
 Junkers A50
 Bücker Bü 180
 Klemm Kl 105
 Siebel Si 202
 Fieseler Fi 253
 Gotha Go 150
 Volksflugzeug GmbH, немецкая компания, известная также как PowerTrike GmbH